La A1 Ethniki 1998-1999 è stata la 59ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Dejan Bodiroga, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dejan Bodiroga, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Slobodan Subotić, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Kōstas Tsartsarīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999